„Azuma (Adzuma)” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Azuma” – pancerny taranowiec z lat 60. XIX wieku, wcześniej amerykański CSS „Stonewall”, zakupiony w 1867 roku i nazwany początkowo „Kōtetsu”
 „Azuma” – krążownik pancerny z przełomu XIX i XX wieku
 „Azuma” (ATS-4201) – zaopatrzeniowy okręt szkolny z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów